Moneghetti steht für:

 Les Moneghetti, Stadtbezirk im Fürstentum Monaco

 Steve Moneghetti (* 1962), australischer Langstreckenläufer

Siehe auch:

 Monighetti